Это страница официальных результатов в беге на 10000 метров у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике 1983 года. В соревновании приняли участие 36 атлетов. Было проведено 2 квалификационных забега и финал, прошедший 9 августа 1983 года.

Медалисты

Рекорды 
Действующий мировой рекорд на момент начала соревнований

Финал

Предварительные забеги 
Состоялись 7 августа 1983 года

Ссылки
 Results

Бег
Бег на 10000 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике